Sierraceratops turneri ("cara con cuernos del Condado de Sierra de Ted Turner") es la única especie conocida del género Sierraceratops de dinosaurio ceratópsido casmosaurino, que vivió a finales del período Cretácico, entre 75 a 71 millones de años, durante el Campaniano y el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica. El holotipo NMMNH P-76870, un esqueleto parcial con partes del cráneo, fue descubierto en 1997 en la formación Hall Lake de Nuevo México, Estados Unidos y descrito por Dalman et al., 2021.

Descripción 
Sierraceratops era un ceratópsido mediano, el cráneo media menos de dos metros de longitud, y el animal debió medir sobre 4,5 metros de longitud. Comparado con otros casmosaurinos, poseía cuernos postorbitales cortos pero robustos, y ocurre lo mismo con el cuerno yugal. La gola ósea era relativamente larga y poseía grandes fosas parietales, separadas por una barra media ovalada.

Descubrimiento e investigación 
En 1997, el geólogo Gregory H. Mack descubrió un fósil de un ceratópsido en el rancho de Armendaris de Ted Turner, fundador deCNN, cerca deTruth or Consequences en el Condado de Sierra, Nuevo México. Habían llegado a exponerse en la superficie por erosión. Un equipo del Museo de Historia Natural de Nuevo México paulatinamente encontró más fósiles con ayuda del administrador del rancho, Tom Wadell. En 1998 se publicó la primera descripción donde fue referido a Torosaurus latus. Se encontraron más fósiles en 2014, 2015 y 2016, inicialmente preparados por voluntarios y posteriormente por Sebastian Dalman. En 2021, se nombró y describió la especie tipo, y de momento única, Sierraceratops turneri en un artículo de vista previa en línea; la versión definitiva no se publicó hasta 2022.

El holotipo, NMMNH P-76870, se encontró en una capa de la Formación Hall Lake del Campaniense-Maastrichtiense, vivió hace alrededor de 72 millones de años. Consta de un esqueleto parcial con partes del cráneo,  conservó: el premaxilar izquierdo,  un yugal con su epiyugal, el núcleo del cuerno postorbital derecho, un cuadrado, un cuadratoyugal, la barra interparietal, un escamoso, un pterigoideo, la parte trasera del dentario izquierdo, dos vértebras cervicales, dos vértebras dorsales, dos vértebras sacrales, dos costillas, una escápula conectada a su coracoides, una ulna, una garra de la mano y un ilion. Alrededor de 16% del esqueleto se ha conservado, si bien estaban desarticulados sus posiciones próximas ayudan a identificarlos como del mismo animal. Actualmente los fósiles se alojan en el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México.

Clasificación 
Sierraceratops fue originalmente referido a Torosaurus, basado en parte en la  supuesta edad Maastrichtiense tardía del fósil. Tras más investigación, se reveló que era un animal distinto a Torosaurus; Torosaurus tiene una barra medial parietal plana mientras que en Sierraceratops era ovalada, además de que estudios radiométricos posteriores sugieren que Sierraceratops era algo más antiguo que Torosaurus, siendo datado al final del Campaniense o a inicios del Maastrichtiense.

Filogenia
El análisis filogenético de Dalman et al.(2022) recuperó a Sierraceratops como el taxón hermano de Bravoceratops y Coahuilaceratops, parte del grupo endémico al suroeste de Laramidia.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte